Ранкорн — футбольный клуб в Англии.
 Ранкорн — город в Великобритании.
 Альберт Ранкорн — персонаж «Гарри Поттер».